Route nationale 13 (Madagaskar) - snelweg in Madagaskar
 Route nationale 13 (Kameroen) - snelweg in Kameroen
 N13 (Frankrijk), formeel Route nationale 13 - snelweg in Frankrijk